Veronica – protokół wyszukiwarek internetowych
 Veronica – nazwa naukowa rodzaju roślin przetacznik